Koundian désigne plusieurs localités :
 Koundian, une ville du Mali ;
 Koundian, une ville du Guinée.